Annay může označovat více francouzských obcí:

 Annay (Nièvre) – obec v departementu Nièvre
 Annay (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Annay-la-Côte – obec v departementu Yonne
 Annay-sur-Serein – obec v departementu Yonne